BT eller Bt kan avse:

 BT (stridsvagn) – en familj av sovjetiska stridsvagnar 
 BT (svenskt företag) – ett större svenskt företag bildat 1946 som tillverkar truckar
 BT (tidning) – dansk kvällstidning
 BT (1971–), en amerikansk musiker, se Brian Wayne Transeau
 BT - svensk morgontidning, se Borlänge Tidning
 BT – svensk morgontidning, se Borås Tidning
 BT-plaketten – ett idrottspris som delas ut årligen av Borås Tidning
 BT Group – brittiskt telekommunikationsföretag
 BT Kemi – ett ökänt kemiföretag från Teckomatorp
 BT Monocerotis – en snabb nova i stjärnbilden Enhörningen
 BT Tower – en byggnad i London
 Bt – en ofarlig bakterie spridd över hela världen, se Bacillus thuringiensis
 Bt (lok) – ett svenskt ellok
 .bt – nationell toppdomän för Bhutan